Hans Meyer (geograaf), Duits geograaf en ontdekkingsreiziger
Hans Meyer (voetballer), Duits voetbaltrainer en ex-voetballer
Hans Meyer (acteur), Zuid-Afrikaans acteur